Marek Malinowski – polski samorządowiec
 Marek Jan Malinowski – polski afrykanista